Nikitinski () ist der Name von:

Personen
 Dmitri Wladimirowitsch Nikitinski (* 1992), russischer Fußballspieler
 Leonid Wassiljewitsch Nikitinski (* 1953), russischer Verleger
 Oleg Dmitrijewitsch Nikitinski (1967–2015), russischer Klassischer und neulateinischer Philologe

Orte
 Nikitinski (Kemerowo), Oblast Kemerowo
 Nikitinski (Krasnodar), Region Krasnodar
 Nikitinski (Wolgograd), Oblast Wolgograd